Gin steht für:

 eine Spirituose mit Wacholdergeschmack; man unterscheidet rechtlich und geschmacklich:
 das Getränk mit mind. 30 % vol Alkoholgehalt, siehe Spirituose mit Wacholder
 das Getränk mit mind. 37,5 % vol Alkoholgehalt, siehe Gin
 London Gin und  London Dry Gin, siehe Gin#London Gin
 Sloe Gin, siehe Schlehenlikör
 Dry Gin, siehe Gin#Dry Gin
 Old Tom Gin, siehe Gin#Andere
 Gin Xoriguer (auch Gin de Mahón oder Menorca Gin), ein Gin auf Weinbasis, der auf Menorca hergestellt wird
 Genever, wird in Westeuropa teilweise als Ginsorte definiert
 eine anerkannte ethnische Minderheit in der Volksrepublik China, siehe Vietnamesen
 Kurzname des Kartenspiels Gin Rummy
 Egreniermaschine (englisch Cotton Gin), Maschine zum Entkörnen von Baumwolle
 Gin Cove, Bucht der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Gin, ein Charakter aus der japanischen Mangaserie Detektiv Conan

Gin ist der Name von:
 Christophe Gin (* 1965), französischer Fotograf
 Gin Seok Song, koreanischer Unternehmer, Gleitschirmhersteller
 Gin Wigmore (* 1986), neuseeländische Sängering und Songwriterin
 Guido Gin Koster (* 1962), deutscher Schriftsteller

GIN steht als Abkürzung für:

 Guinea, Länderkürzel nach ISO 3166
 Generalized Inverted Index, eine Indexierungtechnik, die häufig bei Datenbanken eingesetzt wird
 Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren, ein Angebot mit Echtzeit- und Archivdaten für Naturgefahren-Fachleute in der Schweiz
 Gesundheits-Informations-Netz der österreichischen e-card, siehe e-card (Chipkarte)

G-I-N steht als Abkürzung für:
 Guidelines International Network, weltweite Vereinigung für Evidenzbasierte MedizinArchivdaten 

Siehe auch:

 Gin Rummy, Kartenspiel
 Gin Tama, japanisches Manga
 Ginn
 Jin

Abkürzung